Neuteich ist der Name der Orte:
 Neuteich (Weißenberg), Weiler in der Stadt Weißenberg in Sachsen
 Neuteich, heute Nowy Staw, Ortsteil der Stadt- und Landgemeinde Ostrów Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Neuteich (Neumark), heute Chełst, Schulzenamt in der Gmina Drawsko, Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Neuteich (Westpreußen), heute Nowy Staw, Stadt in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Neuteich (Thumby), Ortsteil der Gemeinde Thumby in Schleswig-Holstein, Deutschland

Neuteich ist der Name der Gewässer:
 Neuteich (Dresden), Standgewässer im Großen Garten in Dresden, Sachsen
 Neuteich (Ebersbach), Standgewässer in der Gemeinde Ebersbach (bei Großenhain), Sachsen
 Neuteich (Heidenreichstein), Standgewässer in Heidenreichstein, Niederösterreich
 Neuteich (Oberau), zu Oberau gehörendes Standgewässer der Moritzburger Teiche, Sachsen
 Neuteich (Osthofen), Flächennaturdenkmal in Osthofen, Rheinland-Pfalz
 Neuteich (Weißwasser), Standgewässer in Weißwasser/Oberlausitz, Sachsen
 Neuteich (Wundschuh), Standgewässer in Wundschuh, Steiermark
 Nový rybník (tschechisch für Neuteich, Neuer Teich) ist zudem der Name mehrerer Gewässer in Tschechien

 Neuteich (Naturschutzgebiet) im sächsischen Landkreis Meißen

Siehe auch:
 Altteich
 Neuer Teich
 Neuteichnitz